de heilige Genoveva van Parijs
 de legendarische Genoveva van Brabant
 een tragedie van Friedrich Hebbel
 een opera van Robert Schumann op basis van het werk van Hebbel
 een opera van Natanael Berg op basis van het werk van Hebbel